Wikipedia w języku malajalam – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku malajalam. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku malajalam

Edycje językowe Wikipedii